Le mot Connex peut désigner:
L'ancien nom de l'entreprise Veolia Transport
Le Connex, un sommet du massif du Taillefer